Puchar Irlandii w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (właściwie VAI Association Cup 2011) – rozgrywki o siatkarski Puchar Irlandii. Brały w nich udział kluby z Premier League, Division 1 oraz Division 2. Zainaugurowane zostały 22 stycznia. Finał odbył się 7 maja w UCD Sports Complex w Dublinie.

Puchar Irlandii zdobył klub , który w finale pokonał .

MVP finału wybrany został zawodnik Ballymun Patriots Marcin Stube.

Drużyny, które odpadły we wcześniejszych rundach, rywalizowały ze sobą o Tarczę Irlandii (Association Shield). Zwycięzcą tych rozgrywek został klub . Finał odbył się 26 kwietnia w Coláiste Bríde w Dublinie. MVP finału został zawodnik Jets Kieran Moran.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Puchar Irlandii

1. runda 
Mecze 1. rundy odbył się w dniach 22-28 stycznia.

Ćwierćfinały 
Mecze ćwierćfinałowe odbyły się w dniach 26-27 lutego.

Półfinały 
Mecze półfinałowe odbyły się 26 marca.

Finał 
Mecze finałowy odbył się 7 maja.

Tarcza Irlandii

Ćwierćfinał

Półfinały 
Mecz półfinałowe odbyły się 31 marca.

Finał 
Mecz finałowy odbył się 26 kwietnia.

Bibliografia 
 

Puchar Irlandii w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Irlandii
2011 w piłce siatkowej